Lengtemaat, zie Leuga en Uur gaans
 Sportcompetitie, volgens Van Dale bij voetbal, maar in de praktijk ook bij andere sporten